Кимберли Смит — новозеландская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции. Победительница Универсиады 2005 года на дистанции 5000 метров. Выступала на Олимпиаде 2004 года в беге на 5000 метров (11-е место в полуфинале), на олимпийских играх 2008 года заняла 9-е место на дистанции 10 000 метров и 15-е место в марафоне на Олимпиаде 2012 года. В настоящее время владеет рекордами Новой Зеландии на дистанциях 3000, 5000, 10 000 метров, в полумарафоне и марафоне.

Биография 
С юного возраста выступала в различных соревнованиях, включая лёгкую атлетику и гимнастику. В возрасте 11 лет она была замечена тренером по лёгкой атлетике, так как на соревнованиях выступала не хуже мальчиков. Родители её отдали в местный спортивный клуб Papakura Harrier, где тренировался её дядя, который был триатлонистом. Позже, когда она училась в колледже в Окленде её заметил тренер, под руководством которого она начала серьёзно тренироваться. По стипендии она уехала в США, где поступила в один из колледжей Провиденса. Во время учёбы она неоднократно выигрывала чемпионат NCAA. Окончила колледж в 2005 году. В сентябре 2012 года вышла замуж за бывшего легкоатлета Патрика Тагру. В настоящее время проживает в Провиденсе.

Достижения 
Чемпионаты мира
 Хельсинки 2005 — 15-е место (10 000 метров — 31.24,29)
 Осака 2007 — 5-е место (10 000 метров — 32.06,89)
 Берлин 2009 — 8-е место (10 000 метров — 31.21,42)

Чемпионаты мира по кроссу
 Чемпионат мира по кроссу 2002 — 52-е место
 Чемпионат мира по кроссу 2003 — 61-е место
 Чемпионат мира по кроссу 2005 — 12-е место
 Чемпионат мира по кроссу 2009 — 13-е место

Полумарафоны
2011;  Филадельфийский полумарафон — 1:07.11
2012;  Нью-Йоркский полумарафон — 1:08.43
2013;  Полумарафон Маругаме — 1:09.00

Марафоны
2010; Лондонский марафон — 2:25.21 (8-е место)
2010; Нью-Йоркский марафон — 2:29.28 (5-е место)
2011; Нью-Йоркский марафон — 2:25.46 (5-е место)
2013; Нью-Йоркский марафон — 2:28.49 (6-е место)

Ссылки 
 

Марафонцы Новой Зеландии
Бегуны на длинные дистанции Новой Зеландии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Выпускники Провиденского колледжа